Georges Ganier, dit Ganier d'Abin (1840-1873), aventurier français ;
 Henry Ganier, dit Tanconville (1845-1936), magistrat puis artiste français ;
 Lucien Ganier-Raymond (1902-2003), réalisateur français.